Die australische Lunar oder Lunar-Kalender ist eine Anlage- und Kurantmünze, die in Gold und Silber in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Das Motiv wechselt jährlich.

Etymologie 
Der Name Lunar kommt aus dem Englischen und bedeutet Mond. Der Name bezieht sich auf das auf der Rückseite der Münzen festgehaltene Thema der chinesischen Tierkreiszeichen gemäß dem chinesischen Mondkalender.

Zahlungsmittel 
Formal ist er ein offizielles Zahlungsmittel in Australien, obwohl er nicht als Bargeld gedacht ist und praktisch nicht als solches genutzt wird. Die Münzen tragen einen aufgeprägten Nennwert, dieser liegt jedoch deutlich unter dem Materialwert der Münze. Die Goldmünzen sind aufgrund des hohen Reinheitsgrades relativ weich und wenig kratzfest, wodurch sie für einen Einsatz als Umlaufmünze auch nicht gut geeignet wären.

Beschreibung 
Die Vorderseite der Münze zeigt ein Porträt des aktuellen Oberhaupts Australiens. Dies ist seit Beginn der Herstellung Königin Elisabeth II. Das Bild ist im oberen Bereich umrahmt von dem Namen des Staatsoberhauptes („ELIZABETH II“) und dem Wort „AUSTRALIA“. Im unteren Bereich ist das Bild von dem Feingewicht der Münze (z. B. „ oz“), dem Reinheitsgrad der Münze („9999 Gold“ bzw. „9999 Ag“), dem Ausgabejahr und dem Nennwert in Australischen Dollar (z. B. „15 Dollar“) umrahmt.
Auf der Rückseite ist ein jährlich wechselndes Motiv des Tieres abgebildet, das im jeweiligen Jahr das chinesische Tierkreiszeichen darstellt. Die Darstellung auf den Münzen aus Gold ist hierbei eine andere als diejenige auf den Münzen aus Silber. Auch sind das entsprechende chinesische Zeichen für das Tierkreiszeichen sowie ein „P“ für die Prägestätte „Perth Mint“ dargestellt.
Da keine anderen Metalle in relevanter Größenordnung mit dem Gold bzw. dem Silber legiert sind, hat die Münze eine reingoldene bzw. reinsilberne Farbe.
Die Rückseite der Münze wird teilweise auch ein- oder mehrfarbig coloriert angeboten.
Da sich der Zyklus der chinesischen Tierkreiszeichen alle zwölf Jahre wiederholt, gibt es inzwischen drei Serien (häufig Lunar I, II und III genannt).

Herstellung, Auflagen 
Die Münzen werden von The Perth Mint in East Perth, Australien seit 1996 in wechselnden Auflagen geprägt.

Die Lunar hat auch aufgrund des jährlich wechselnden Motives einen relativ hohen Ausgabeaufschlag im Vergleich zu anderen Bullionmünzen. Die Auflagen sind relativ gering, so dass die Bullionjahrgänge häufig über Sammleraufpreise verfügen.

Goldmünze 
Der Feingehalt der seit 1996 geprägten Anlagemünzen in Gold ist 999,9/1000 und das Feingewicht beträgt je nach Stückelung in Gold , , , , 1, 2 oder 10 Feinunzen (oz) oder 1 bzw. 10 Kilogramm. Es wurden nicht von Anfang an und nicht in jedem Jahr alle Stückelungen hergestellt. Das Raugewicht entspricht aufgrund des hohen Reinheitsgrades praktisch dem Feingewicht.

Lunar Serie I (Gold)

Lunar Serie II (Gold)

Lunar Serie III (Gold)

Silbermünze 
Der Feingehalt der Anlagemünzen in Silber ist 999,9/1000 und es existieren die Stückelungen , 1, 2, 5, 10 Feinunzen sowie , 1 und 10 kg. Es wurden nicht von Anfang an und nicht in jedem Jahr alle Stückelungen hergestellt. Das Raugewicht entspricht aufgrund des hohen Reinheitsgrades praktisch dem Feingewicht.

Lunar Serie I (Silber)

Lunar Serie II (Silber)

Lunar Serie III (Silber)

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Perth Mint Australia (Prägestätte) (englisch)
 Beschreibung Lunar Serie II
 Beschreibung Lunar Serie I
 Ergänzung Beschreibung Lunar Serie I

Einzelnachweise 

Goldmünze
Silbermünze